Murat Rais, eller Reis, kan syfta på:

Murat Rais den äldre (cirka 1535-1598)
Murat Rais den yngre (cirka 1575-1641)